Família Curcuas — família bizantina proeminente entre os séculos IX e XI
 João Curcuas (general) (fl. c. 915-946) — notório general do Império Bizantino
 João I Tzimisces (c. 925-976) — imperador bizantino, também conhecido como João I Kourkouas (ou Curcuas)
 Miguel II de Constantinopla (fl. c. 1143-1146) — patriarca grego ortodoxo de Constantinopla, também conhecido como Miguel II Kourkouas (ou Curcuas)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história